Льянкиуэ () — река в коммуне Пангипульи, провинции провинции Вальдивия XIV области Лос-Риос на юге Чили. Образуется слиянием рек Нельтуме и Фуй. Впадает в озеро Пангипульи.

По сообщению Национальной службы рыболовства и аквакультуры Sernapesca в 2012 в реке появилась инвазивная водоросль Дидимосфения парная, угрожающая бедствием местной экосистеме.

Примечания 

Бассейн Кальекалье
Реки области Лос-Риос